

Patronyme
 Olivier Delourme, (1660-1729), architecte français.
 Alfred Delourme, (1921-1996), fut un syndicaliste belge et un militant wallon.
 Clotaire Delourme, (1877-1950), fut un homme politique français.
 Adolphe Touffait

Homonymie
Homonymie de patronyme